Корабель-привид:
 Корабель-привид — корабель, що дрейфує без команди (Див також Летючий голландець.).
 «Корабель-привид» («Летючий корабель-привид») — мультиплікаційний фільм 1969 року.
 Корабель-привид (фільм) () — фільм режисера Стіва Бека